Moritzdorf bezeichnet

 den Selliner Ortsteil Moritzdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Moritzdorf (Sellin)
 einen Ortsteil der sächsischen Gemeinde Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen, siehe: Moritzdorf (Ottendorf-Okrilla)
 einen Ort in Siebenbürgen